

Cinema 
 Cinema – forma d'arte moderna, nonché uno dei più grandi fenomeni culturali, nata alla fine del XIX secolo, nota anche come la "settima arte"
 Cinema – luogo pubblico destinato alla visione delle immagini di opere cinematografiche
 CINEMA – casa di distribuzione italiana

Editoria 
 Cinema – rivista italiana di critica cinematografica fondata nel 1935 da Luigi Freddi

Musica 
 Cinema – album di Viola Valentino del 1980
 Cinema – album dei Nazareth del 1986
 Cinema – album dei The Cat Empire del 2010
 Cinema – album di Andrea Bocelli del 2015
 Cinema – singolo di Gianna Nannini del 2017
 Cinema – album di Ludovico Einaudi del 2021
 Cinema – singolo di Samuel del 2021

Organizzazioni 
 Cinema – uno dei "network" dello Special Operations Executive in Francia nella Seconda guerra mondiale